Орден «Virtuti militari» (орден военный Virtuti Militari (), ) — польский военный орден, вручаемый за выдающиеся боевые заслуги. Учреждён последним королём Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским 22 июня 1792 года в честь победы над русскими войсками в битве под Зеленцами во время русско-польской войны 1792 года, упразднён в том же году самим королём по политическим мотивам. После разделов Речи Посполитой орден действовал в Варшавском герцогстве. Во время существования Царства Польского назывался «Польский военный орден ()», после восстановления независимости Польши в 1919—1933 годах назывался «Войсковой орден Virtuti Militari ()». Вручается только во время войны или в пятилетний срок после её окончания президентом республики по представлению капитула ордена: исключением является награждение гражданина Израиля Иона Дегена (в 1944 году его танк пришёл на помощь частям Армии Крайовой в Вильнюсе). В мирное время для награждения военнослужащих, отличившихся в зарубежных военных операциях (Ирак, Афганистан) используется  (), учреждённый в 2006 году.

История ордена

Речь Посполитая 
После победы в битве под Зеленцами 18 июня 1792 года командующий Коронного войска князь Юзеф Понятовский составил для короля доклад, в котором ратовал за введение нового военного ордена. Король Станислав Август поддержал эту инициативу, так как и сам имел подобные намерения. Орден был учреждён 22 июня 1792 года, а уже 25 июня в Остроге состоялось награждение 15 отличившихся в битве офицеров и солдат, которые составили первый состав капитула ордена.

Орден имел два класса:
 Золотая медаль — для генералов и офицеров;
 Серебряная медаль — для унтер-офицеров и солдат.

Вероятно, в конце августа — начале сентября 1792 года, когда князь Юзеф Понятовский вернулся в Варшаву, был создан устав ордена, основанный на уставе австрийского Военного ордена Марии-Терезии, а форма ордена была изменена со звезды на крест. Орден был разделен на пять классов, которые сохранилось до наших дней:
 I класс — Большой крест со звездой;
 II класс — Командорский крест;
 III класс — Рыцарский крест;
 IV класс — Золотая медаль, с 1807 года — Золотой крест;
 V класс — Серебряная медаль, с 1807 года — Серебряный крест.

Лента ордена — муаровая с тремя полосами, синей посередине и двумя чёрными по краям, шириной в 110 миллиметров, носилась через правое плечо. Звезда ордена — серебряная восьмиконечная с расположенным на ней по центру крестом, носилась на левой стороне груди. Знак ордена — крест чёрной эмали, имел в центре изображение орла, окружённого венком, на концах креста — разделённые на части слова девиза «Virtuti Militari». На оборотной стороне на концах креста латинские буквы SARP (от  — Станислав Август, король Польши) и в центре — герб Великого княжества Литовского  «Погоня», под ним дата — «1792».

В соответствии с уставом орден вручался решением капитула, состав которого формировался из кавалеров ордена в порядке присвоения. В первый состав капитула вошли 15 кавалеров, получивших орден за доблесть, проявленную в битве под Зеленцами:
 Генерал-лейтенант князь Юзеф Понятовский;
 Генерал-лейтенант Тадеуш Костюшко;
 Генерал-майор Михал Вельгорский;
 Генерал-майор Станислав Мокроновский;
 Бригадир князь Евстахий Эразм Сангушко;
 Полковник ;
 Полковник ;
 Генерал-майор Юзеф Зайончек;
 Майор ;
 Майор ;
 Майор ;
 Подполковник ;
 Поручик Михал Цихоцкий;
 Поручик ;
 Шеф эскадрона Бартоломей Гижицкий.

После перехода короля на сторону Тарговицкой конфедерации 29 августа 1792 года орден был отменён, а его ношение запрещено. 23 ноября 1793 года Гродненский сейм восстановил орден, но уже 7 января 1794 года по требованию русской императрицы Екатерины II Станислав Август не только объявил о запрещении ордена, но даже потребовал возвращения награждёнными выданных им ранее патентов и знаков. В 1793 и 1795 годах территория Речи Посполитой окончательно была разделена между Австрией, Пруссией и Россией.

Герцогство Варшавское 
26 декабря 1806 года орден был восстановлен саксонским королём Фридрихом Августом I, который приняв в 1807 году титул герцога Варшавского и изменил название ордена на «Военный орден герцогства Варшавского ()». Медали ордена IV и V классов были заменены золотым и серебряным крестами. В 1808 году по требованию русского императора Александра I на обратной стороне знака ордена изображение герба «Погоня» было заменено латинским девизом «REX et PATRIA (Король и Отечество)».

Награждённая в 1809 году серебряным крестом ордена Virtuti Militari V класса сержант 4 роты 2 батальона  Йоанна Жубр стала первой женщиной, награждённой орденом Virtuti Militari.

Царство Польское (Российская империя) 

Когда в 1815 году решением Венского конгресса было создано Царство Польское, царём которого стал Александр I, утвердивший статут ордена, в соответствии с которым он получил название «Польский военный орден ()». До 1820 им награждали участников Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813—1814 годов.

Во время Польского восстания 1830—1831 годов Сейм 19 февраля 1831 года вернул ордену первоначальное название и восстановил его знаки образца 1792 года, которыми награждались участники восстания. Золотым крестом восстановленного ордена Virtuti Militari № 1 был награждён полковник Пётр Высоцкий. За участие в восстании серебряным крестом ордена Virtuti Militari награждены две женщины — помощник старшего хирурга 10-го полка линейной пехоты  и кадет 1-го Августовского кавалерийского полка .

12 января 1832 (31 декабря 1831) года император Николай I произвёл награждение участников подавления восстания «Польским знаком отличия за военное достоинство», который фактически являлся орденом Virtuti Militari с тем же статутом — российский император как царь Польский имел полное право награждать этим орденом. Сама награда, в отличие от орденов Белого орла и Святого Станислава, не была включена в наградную систему России. Даже большой крест, высшая степень, этого знака отличия считался ниже любого из русских орденов. Представления на награждения знаком отличия принимались по 1 января 1843 года.  Награждений за другие отличия им больше не производилось. Только в 1857 году «Польский знак отличия за военное достоинство» был приравнен к русским медалям и стал носиться в одном ряду с ними, по времени пожалования.

После восстановления независимости 
Орден восстановлен указом Сейма Польской Республики от 1 августа 1919 года под названием «Войсковой орден Virtuti Militari ()» со статутом 1792 года. Для IV и V классов сохранены изменения 1807 года. Латинский девиз «REX et PATRIA» заменён польским «HONOR I OJCZYZNA (Честь и Родина)».

1 января 1920 года создан специальный капитул ордена:
 Маршал Польши Юзеф Пилсудский;
 Генерал брони Юзеф Халлер;
 Генерал-поручик Вацлав Ивашкевич-Рудошанский;
 Генерал-подпоручик Ян Ромер;
 Генерал-подпоручик ;
 Генерал-подпоручик Эдвард Рыдз-Смиглы
 Генерал-подпоручик Францишек Латиник;
 Полковник ;
 Полковник Станислав Скржинский;
 Майор ;
 Капитан ;
 Капитан .

25 марта 1933 года принят новый устав ордена, название было изменено на «Орден военный Virtuti Militari ()».

Изображение ордена Virtuti Militari помещено на нижнем луче лицевой стороны Креста Обороны Львова.

Цвета ленты ордена Virtuti Militari получил учреждённый 14 июля 1920 года «Почётный знак за ранения и контузии».

Награждённый золотым крестом ордена Virtuti Militari  стал первым гражданским лицом, награждённым орденом Virtuti Militari.

После немецкого нападения на Польшу и её оккупации, приказом премьер-министра Правительства в изгнании генералом брони Владислава Сикорского орден восстановлен, в соответствии с уставом 1933 года, для награждения военнослужащих Войска Польского в эмиграции и участников антифашистского подполья в Польше. Также, серебряным крестом ордена награждались иностранные союзники по Антигитлеровской коалиции.

11 ноября 1943 года командующий 1-го корпуса Польских вооружённых сил в СССР генерал дивизии Зыгмунд Берлинг издал приказ о награждении серебряным крестом ордена Virtuti Militari 16 военнослужащих 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко за отличие в битве под Ленино. Орден начали изготавливать на Московском штамповочно-механическом заводе (МШМЗ) в Щербинке. Первоначально на знаке ордена был изображён орёл, держащий в лапах скипетр и державу. Из 215 знаков ордена данного типа Союзу польских патриотов для награждения было выдано 39 экземпляров, остальные 176 так и остались не вручёнными. Всего на МШМЗ был изготовлен 4871 серебряный крест ордена Virtuti Militari.

22 декабря 1944 года декретом Польского комитет национального освобождения орден включён в наградную систему Народной Польши для награждения военнослужащих Народного Войска Польского и Красной армии, бойцов Армии Людовой, только серебряным крестом, а также иностранных союзников по Антигитлеровской коалиции.

Положением Сейма ПНР от 17 февраля 1960 года о наградах и знаках отличия уточнены критерии награждения орденом.

Актом Сейма Республики Польша от 16 октября 1992 года «О государственных наградах» орден Virtuti Militari включён наградную систему современной Польши.

Знаки ордена

Статистика награждённых

Коллективные награждения 
Вторая Речь Посполитая и Правительство Польши в изгнании

Приказом премьер-министра Правительства Польши в изгнании генерала брони Владислава Сикорского от 9 ноября 1939 года на герб Варшавы добавлен серебряный крест ордена Virtuti Militari с лавровыми ветвями и лентой с латинским девизом « (Всегда непобедима)».

Соединения Войска Польского, награждённые серебряным крестом ордена Virtuti Militari:
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
  Французского Иностранного легиона;
 Женское отделение Польской военной организации;
 12 артиллерийских батарей и дивизионов .

11 ноября 1976 года президент Польши в изгнании Станислав Островский посмертно наградил орденом Virtuti Militari №14384 польских военнослужащих, расстрелянных в Катынском лесу и других, неизвестных в то время, местах в СССР. Крест ордена был повешен на  в Лондоне.

Польская Народная Республика

Соединения Народного Войска Польского, награждённые золотым крестом ордена Virtuti Militari:
 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко;
 Эсминец типа «Гром» «Błyskawica (Молния)» (28 июня 1987).

Соединения Народного Войска Польского, награждённые серебряным крестом ордена Virtuti Militari:
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
  (бывшая 16-я Дновско-Лужицкая танковая бригада);
 1-й истребительный авиационный полк «Варшава»;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 1-й Колобжегский автомобильный батальон;
 2-й Колобжегский автомобильный батальон.

За участие в обороне польской почты в Гданьске решением Крайовой Рады Народовой от 31 октября 1946 года серебряным крестом ордена Virtuti Militari награждён профсоюз почтового учреждения «Гданьск-1», ставший единственной гражданской организацией, награждённой орденом Virtuti Militari.

В 1969 году серебряным крестом ордена Virtuti Militari награждён  в городе Хель.

Лишённые ордена 
10 июля 1990 года президент Польши Войцех Ярузельский отменил постановление Государственного совета ПНР от 21 июля 1974 года о награждении Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева большим крестом ордена Virtuti Militari.

2 августа 1995 года президент Польши Лех Валенса отменил постановление Крайовой Рады Народовой от 24 апреля 1946 года о награждении будущего председателя КГБ Ивана Серова золотым крестом ордена Virtuti Militari.

26 июля 2006 года президент Польши Лех Качиньский отменил приказ главнокомандующего Народного Войска Польского от 3 августа 1945 года о награждении майора Главного управления информации Войска Польского  серебряным крестом ордена Virtuti Militari.

Примечания

Литература 
 Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена до 1917 г. — , 1963.
 Wesołowski Z. Polish Orders, Medals, Badges and Insignia. Military and Civilian Decorations 1705—1985. — 1986.
 Zbigniew Puchalski, Ireneusz J. Wojciechowski. Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie. — Warszawa, 1987.
 Krzysztof Filipow. Order Virtuti Militari 1792—1945. — Warszawa, 1990.

Ссылки 
 Список кавалеров ордена
 Королевство Польское. Орден Виртути Милитари.
 Республика Польша 1919—1939 гг. Орден Виртути Милитари.
 Орден «Виртути Милитари» (военного достоинства)

Ордена Польши
Virtuti Militari
Русско-польская война 1792 года
Знаки отличия Российской империи
Награды периода Николая I